Різниківська сільська рада — Донецька область, Бахмутський район
 Різниківська сільська рада — Харківська область, Вовчанський район